Jugovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jugovići, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Jugovići, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Jugovići, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Jugovići, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.